M.W.Chase se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark Wayne Chase
 Mark W. Chase